Dube oder Dubé ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dubé (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Dillon Dubé (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Gilles Dubé (1927–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Glody Dube (* 1978), botswanischer Mittelstreckenläufer
 Gudrun Dube (* 1938), deutsche Gartenbauingenieurin und Rosenzüchterin
 Jasmine Dubé (* 1957), kanadische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Jean-Eudes Dubé (1926–2019), kanadischer Jurist und Politiker der Liberalen Partei
 Jefta Dube (* 1962), somalischer Polizist
 Jessica Dubé (* 1987), kanadische Eiskunstläuferin
 Joe Dube (* 1944), US-amerikanischer Gewichtheber
 John Langalibalele Dube (1871–1946), südafrikanischer Politiker und Philosoph
 Leela Dube (1923–2012), indische Anthropologin
 Lucky Dube (1964–2007), südafrikanischer Reggae-Musiker
 Martin Dube (* 1953), deutscher Politiker des Demokratischen Aufbruch, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft der DDR
 Musa Wenkosi Dube (* 1964), botswanische Theologin
 Nomusa Dube-Ncube, Politikerin in KwaZulu-Natal
 Nothando Dube (1988–2019), zwölfte Ehefrau von Mswati III., Mitglied des Hauses Dlamini und einer der Königinnen Eswatinis
 Ondřej z Dubé, tschechischer Adliger und Landrichter
 Opha Pauline Dube (* 1960), botswanische Umweltwissenschaftlerin
 Wolf-Dieter Dube (1934–2015), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor in München und Berlin
 Yanick Dubé (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler

Orte
 Dube (Südafrika), Stadtteil der City of Johannesburg
 Dube (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste